ED (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Eindhovens Dagblad
 Enomeni Dimokrates, een liberale politieke partij in Cyprus
 Europese Democraten, een fractie in het Europees parlement
 Executive director
 ED, Ernstige Delicten, een Nederlandse dramaserie uit 2002

Ed kan verwijzen naar:
 Ed (Zweden), een plaats in Zweden.
 Ed (drank), een merk energiedrank
 ed (editor), een UNIX-teksteditor
 Ed (film), een film uit 1996 met Matt LeBlanc
 Ed (supermarkt), een Franse discountsupermarktketen
 Ed (televisieserie), een NBC televisieprogramma
 Ed, afgeleid van de jongensnaam Edward
 Station Ede-Wageningen

Zie ook:
Ð, de IJslandse letter met uitspraak Eð